Questa è stata la prima edizione del torneo.

In finale Tallon Griekspoor ha sconfitto Feliciano López con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 

  Tallon Griekspoor (campione)
  Feliciano López (finale)
  Fernando Verdasco (semifinale)
  Quentin Halys (secondo turno)

  Emilio Gómez (primo turno) 
  Altuğ Çelikbilek (quarti di finale) 
  Elias Ymer (secondo turno) 
  João Sousa (quarti di finale)

Qualificati 

  Alexander Shevchenko (primo turno)
  Yan Bondarevskiy (secondo turno)

  Nicholas David Ionel (primo turno) 
  Vladyslav Orlov (primo turno)

Lucky loser 

  Filip Cristian Jianu (primo turno)

Wildcard 

  Daniel Rincon (primo turno)
  Fernando Verdasco (semifinale) 

  Feliciano López (finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Tenerife Challenger 2021